

Œuvres 

films
 Fog, un film américain réalisé par Ashley Miller, sorti en 1912 ;
 The Fog, un film américain réalisé par Paul Powell, sorti en 1923 ;
 Fog, un film américain réalisé par Albert S. Rogell, sorti en 1933 ;
 Fog, un film d'épouvante réalisé par John Carpenter, sorti en 1980 ;
 Fog, le remake du film précédent, réalisé par Rupert Wainwright, sorti en 2005 ;
 Fog, un drame américain réalisé par Robert Tobin, sorti en 2006 ;
 Fog, un drame américano-hongkongais réalisé par Kit Hui, sorti en 2009 ;
 The Fog of War, un film documentaire réalisé par Errol Morris, sorti en 2003 ;

autres
 Fog, un roman d'épouvante de James Herbert, paru en 1975, sans rapport avec les films précédents ;
 Chez FOG, une émission de télévision présentée par Franz-Olivier Giesbert ;
 Fog, une série de bandes dessinées (8 tomes) écrites par Roger Seiter, dessinées par Cyril Bonin et éditées chez Casterman ;
 Fog, un jeu vidéo d'aventure édité par Cryo Interactive.

Sigle
FOG peut désigner :
 Franz-Olivier Giesbert, un journaliste, biographe et romancier franco-américain ;
 Festival de l'œil glauque, un festival de jeu de rôle ayant lieu à Rennes et organisé par l'INSA de Rennes ;
 FOG, un outil de clonage informatique opensource.

Divers 
Fog peut aussi désigner :
 Fog, un groupe de musique ;
 Dany Fog (1923-), un réalisateur français ;
 London Fog, une boîte de nuit des années 1960 du Sunset Strip, à West Hollywood (Californie) ;
 Humboldt Fog, un fromage au lait de chèvre ;
 Fog, un personnage du film Le Cinquième Élément, interprété par Lee Evans.

Homonymie de titre